ТКУ — многозначная аббревиатура:
 ТКУ — таблицы квадратных уравнений
 ТКУ — Татарский коммунистический университет
 ТКУ — Тверское кавалерийское училище
 ТКУ — телекоммуникационный узел
 ТКУ — технологическое коммутационное устройство
 ТКУ — Транском-Урал
 ТКУ — транспортабельная котельная установка
 ТКУ — траншеекопатель универсальный
 ТКУ — Трастовая корпорация по урегулированию
 ТКУ — Трудовой конгресс Украины

См. также 
 ТКУИ — технический канал утечки информации
 ТКУП — транспортное коммунальное унитарное предприятие
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей